Юхары-Вейсалли () — село в Физулинском районе Азербайджана, в  от города Физули.

История 

В прошлом носило название Вейсалли, однако после образования частью жителей села Ашагы-Вейсалли (Нижнее Вейсалли) в нескольких километрах к юго-востоку, село стало называться Юхары-Вейсалли (Верхнее Вейсалли).

По данным «Свода статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года», в селе Вейсаллу Вейсаллинского сельского округа Шушинского уезда Елизаветпольской губернии было 146 дымов и проживало 918 азербайджанцев (указаны как «татары»), которые были шиитами по вероисповеданию. 43 человека были представителями бекства, 7 — духовенства, остальные — крестьянами.

В советское время село Юхары-Вейсалли являлось эксклавом Физулинского района, окружённым территорией Мартунинского района Нагорно-Карабахской автономной области.

В ходе Карабахской войны в ночь на 22 февраля 1992 года село перешло под контроль непризнанной НКР. Азербайджанская сторона заявила о пяти погибших, двадцати раненных и одном пропавшем без вести мирном жителе в ходе наступления армян. Село подверглось полному разрушению. Согласно административно-территориальному делению непризнанной НКР формально было расположено в Мартунинском районе.

7 ноября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что в ходе 44-дневной Второй карабахской войны азербайджанская армия вернула контроль над селом.

В культуре 

Юхары-Вейсалли — место действия в азербайджанском художественном фильме «До последнего вздоха» (Son nəfəsədək).

Примечания 

Населённые пункты Физулинского района